Transformers: Cybertron () — мультсериал о роботах-трансформерах, заключительная часть «Трилогии Юникрона», является американской версией японского аниме-сериала «Трансформеры: Сила Галактики» (). Снят по рассказам Аарона Арчера.

Вступление 
Наш мир в опасности!

Чтобы спасти Галактику, мы обязаны найти четыре Киберключа, прежде чем Десептиконы воспользуются ими во имя зла.

Такова наша миссия.

Лихач, Истребитель, Вектор Прайм, Фугас, Пулемет, Оптимус Прайм — ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ И ВПЕРЁД!!!

Сюжет 

Когда разрушение Юникрона приводит к образованию массивной чёрной дыры, планета Кибертрон, родной мир Трансформеров, оказывается под угрозой, и ее население эвакуируется на Землю, принимая форму местных транспортных средств и механизмов, чтобы спрятаться от человечества. Когда это происходит, к элитной команде воинов-автоботов Оптимуса Прайма приближается древний трансформер Вектор Прайм, который вышел из своего упокоения в пустоте вне времени, чтобы сообщить им о легендарных Киберключах Планет, древних артефактах силы, которые могут остановить черную дыру и спасти вселенную. Потерянные из-за несчастного случая во время попытки создать межвселенскую сеть космических мостов, Киберключи теперь находятся в четырех мирах где-то во вселенной — к сожалению, карта Вектора Прайма, показывающая их местоположение, украдена лидером десептиконов Мегатроном, и обе силы прибывают на Землю, где и начинается гонка за артефактами.

На Земле автоботы подружились с тремя человеческими детьми - Коби, Бадом и Лори, которые помогают им найти Омега-Замок, фокусирующее устройство для силы Киберключей. С пробужденными в них новыми «Силами Киберключа» трансформеры сражаются на многих фронтах, ища замок на Земле, в то время как Лихач и Паникёр направляются на Велоцитрон, Планету Скорости, которая является местом упокоения первого ключа. В то время как Лихач соревнуется в грандиозном чемпионате планеты по гонкам, чтобы выиграть ключ у лидера планеты Оверрайд, Замок находится на Земле в корпусе разбившегося космического корабля-трансформера «Атлантида», а Оверхол направляется в следующий мир, Планету Джунглей, где сила её Киберключа переформатирует его в Мегальва. Мегатрон заигрывает с диктатором Планеты Джунглей Кнутом, в то время как его коварный лейтенант Скандалист объединяется с таинственным Отшельником, работая над достижением своих собственных целей.

В конце концов, автоботам удается получить ключи как от Велоцитрона, так и от Планеты Джунглей, после чего обнаруживается существование собственного Киберключа Земли. Скандалист использует свою силовую игру и свергает Мегатрона, украв Омега-Замок и все три ключа у автоботов и используя их, чтобы расти в размерах и силе. Их силы подкрепляются древними автоботами с Земли - Эваком и Дымовиком, и прибытием Саблекрыла, который объединяется с Оптимусом Праймом. Автоботы пробиваются сквозь мстительного Мегатрона и побеждают Скандалиста, но этот успех не обходится без жертв - Лихач, Паникёр и Пулемёт были тяжело ранены новым оружием Мегатрона, полученным им от нового Киберключа, но чудесным образом они были исцелены и перестроены в еще более мощную «Команду Защиты Кибертрона».

Вернувшись на Кибертрон, автоботы используют Омега-Замок и Киберключи, которые пробуждают дух Праймуса, божества-создателя Трансформеров, а сам Кибертрон фактически превращается в тело бога. После битвы, в которой Скандалист использует силу Праймуса и вырастает до планетарных размеров - только для того, чтобы потерпеть поражение от самого Праймуса, - местонахождение четвертого и последнего ключа определяется как Гигантион, Планета Великанов. Гигантион, однако, находится в другом измерении, так как планетарная система прошла через пространственно-временной разлом, и, кроме детей и миниконов, остальные не могут войти, не отделив свой разум от тела, к счастью, Паникёр создал защитную программу (основанная на технологии меча Вектора Прайма), чтобы помочь, но выясняется, что у Истребителя трипанофобия (боязнь уколов), и хотя автоботы достигают планеты, десептиконы оказываются там первыми благодаря загадочному Бархану. После поражения от рук Метроплекса, главы Гигантиона, разъярённый Мегатрон вбирает энергию Киберключа и становится Гальватроном, а Отшельник и Бархан оказываются последними выжившими обитателями Планеты Икс, мира, разрушенного гигантионцами, которым они стремятся отомстить. Гальватрон и Скандалист сражаются в поединке за лидерство и первый одерживает чистую победу и забирает Омега-Замок и Киберключи себе, чтобы ускорить всеобщее вырождение, которое спровоцировано чёрной дырой и переделать вселенную по своему имиджу, а Скандалист с Отшельником и Барханом исчезают в другом измерении. Вектор Прайм жертвует своей жизнью, чтобы позволить автоботам вернуться в свою родную вселенную, а лидеры пяти планет противостоят Гальватрону в сердце чёрной дыры и побеждают его. Теперь, когда все Киберключи находятся в его распоряжении, Праймус использует их силу, чтобы наконец запечатать чёрную дыру, положив конец её угрозе.

Поскольку различные цивилизации планеты пытаются вернуться к нормальной жизни, Гальватрон атакует автоботов в последний раз. Без каких-либо войск, которые можно было бы назвать своими, Гальватрон вступает в бой с Оптимусом Праймом один на один, но в конечном итоге, Оптимус одерживает верх и смертельно ранит его мечом Вектора Прайма, который он получил. Умирая, Гальватрон кладет кулак на грудь Оптимуса и заявляет, что он всё ещё функционирует и Оптимус не победил, пока его искра ещё горит, но потом начинает распадаться в космическую пыль, злобно хихикая. Оптимус заверяет Гальватрона, что он сражался достойно и прощается с ним. После исчезновения бывшего лидера десептиконов, Оптимус становится на колени перед мечом Вектора Прайма, которым Оптимус убил Гальватрона, будучи всё ещё раненым. Когда Истребитель и другие подбегают к Оптимусу, чтобы проверить его, Оптимус заверяет друзей, что от него так легко не избавиться. Вскоре после этого Оптимус созывает на Кибертроне первую интергалактическую мирную конференцию, где объявляет о строительстве нового космического моста, и трансформеры отправляются в путешествие в глубины вселенной и к новым приключениям.

Планеты 
Действие сериала происходит главным образом на одной из пяти планет — Кибертроне и четырёх других планетах, на которые в древности были закинуты Киберключи Планет. Также упоминается ещё одна планета, известная как Планета Икс.

 Кибертрон ()

Крупная металлическая планета, является родной планетой всей расы трансформеров, в том числе и тех её представителей, что на протяжении веков жили на других планетах и совсем не знают о Кибертроне. Судя по событиям сериала, на Кибертроне есть атмосфера, аналогичная земной, поскольку в одной из серий показано, что люди могут находиться там без скафандров. На самом деле Кибертрон — это даже не планета, а альтернативный режим Праймуса — бога трансформеров, который сам по себе является трансформером размером с крупную планету. При активации на Кибертроне Омега-Замка был трансформирован в режим робота, однако не мог полноценно двигаться и функционировать до тех пор, пока его силы не были полностью восстановлены. Для этого требовалось принести ему все четыре Киберключа и Омега-Замок. Тем не менее, его сил хватило, чтобы сдерживать Чёрную Дыру некоторое время, и он даже сумел одолеть в бою Старскрима, когда десептикон вырос до размеров планеты. После уничтожения Чёрной Дыры, Праймус вновь принял форму Кибертрона, на этот раз реформировав планету так, что в ней появились образы с других планет, на которых находились Киберключи.

 Земля ()

Голубая планета, ставшая вторым домом для очень многих автоботов. Только на ней, из всех пяти планет, имеется органическая жизнь, хотя трансформеры на Земле тоже есть — те, что прибыли туда в глубокой древности, вместе с кораблём, принесшим туда Киберключ Планеты. Древние десептиконы с Земли из-за своих проделок породили среди людей множество мифов о сверхъестественных существах, таких как вампиры, оборотни, призраки и т. п. Древние автоботы, напротив, стремились любой ценой держать десептиконов под контролем, а людей — в неведении насчёт того, что происходит на самом деле. Помимо всего прочего, именно созерцание парящего в воздухе, а затем затонувшего в океане корабля кибертронцев породило легенду о затонувшем «материке» — Атлантиде. Именно здесь автоботы, прибыв на планету только как в место, свободное от воздействий Чёрной Дыры нашли не только пристанище, но и верных друзей в виде людей, ставших им союзниками в борьбе с десептиконами и поисках Киберключей Планет. Помимо всего прочего, люди, в отличие от трансформеров, способны воспринимать (слышать как звук) «Частоту Омега» — особые колебания, испускаемые Омега-Замком, благодаря которым его можно отыскать.Киберключ Земли был спрятан автоботом Эваком в надёжном месте на Северном Полюсе, где льды надёжно скрывали его энергию от посягательств десептиконов. Во время событий сериала, именно Эвак изъял его и вернул своим друзьям. На Ключе выгравирован символ в виде встающего из-за горизонта Солнца. Киберключ Планеты Земля был обнаружен третьим по счёту — поначалу большинство трансформеров даже не подозревало, что он там. Также именно на Земле, на борту кибертронского звездолёта «Атлантида» был найден Омега-Замок.

 Велоцитрон ()
Также известен как Планета Скорости (). В атмосфере этой планеты, как и её ландшафте, преобладают все оттенки красного, жёлтого, оранжевого и розового цветов. Из космоса она выглядит оранжевой, так как покрыта оранжевыми облаками. Вся планета испещрена гоночноми маршрутами — и для обитающих на ней трансформеров гонки — не просто развлечение, а скорее жизненный путь. Всё на этой планете так или иначе связано с гонками, все коренные обитатели Велоцитрона трансформируются в автомобили, и все либо учатся, либо практикуют умение побеждать в гонках. Вполне логично то, что предводителем на этой планете стал тот, кто оказался быстрее всех других — девушка-трансформер Оверрайд. Также вполне логично, что в этом мире, основанном на гонках, самый ценный предмет будет Кубком Планеты — только вот велоцитронцы не догадывались, что этот обладающий чудодейственный Кубок на самом деле — Киберключ Планеты. Именно Оверрайд раз за разом выигрывала этот Кубок, и когда прибывшие на планету автоботы и десептиконы попросили её отдать его им, она лишь заявила, что они обязаны выиграть его (таков закон). На Киберключе Планеты Скорости (в его истинной форме) изображена молния, пробивающая стену. Это, очевидно, символизирует фантастическую скорость всех обитателей планеты, столь высокую, что они пробивают стены насквозь. Это был первый Ключ, обнаруженный кибертронцами.

 Аниматрос ()
Более известен как Планета Джунглей (). (Интересно отметить, что в американской версии сериала название «Аниматрос» вообще ни разу не употреблялось, планету всегда называли Планетой Джунглей, и, один раз, Планетой Чудовищ) Из космоса выглядит затянутой светло-зелёной дымкой. На самом деле большая часть планеты поросла лесами. Аниматрос пригоден для человеческой жизни, но имеет чересчур экстремальные условия — погода постоянно грозовая, есть много осадков, землетрясения, извержения вулканов и другие стихийные бедствия чередуются так быстро, что мало кто захотел бы жить в подобном мире. Тем не менее, местные трансформеры, поголовно трансформирующиеся в кибернетических зверей, привыкли к таким условиям, и считают их нормальными. Правит Аниматросом жестокий Скордж, считающий, что только под его сильной рукой в этом бушующем мире возможен порядок, и отчасти он прав.

Киберключ Планеты Джунглей стоял (до того, как Оптимус Прайм в честной битве выиграл его у Скорджа) в виде звериного тотема в тронном зале храма Скорджа (впоследствии оказавшийся кибертронским звездолётом «Гиперборея»), и был передан автоботам непосредственно лидером планеты. На нём изображён отпечаток звериной лапы.

 Гигантион ()
Известен также как Планета Великанов. (). Планета таинственным образом переместилась в параллельное измерение, однако Автоботам и Десептиконам удалось отыскать путь на неё, пройдя сквозь червоточину между Вселенными. Поначалу эта планета была очень похожей на Землю во всех отношениях. Но прибывшие на неё трансформеры, в отличие от большинства своих собратьев, хотели в большинстве своём не уничтожать вещи, а, напротив, создавать их. Поэтому они посвятили свою жизнь строительству. В течение нескольких столетий вся планета была покрыта огромными городами и строить больше было негде. Но это не остановило талантливых строителей — они создали над всей поверхностью планеты новый слой металлического покрытия, который благодаря её гравитации удерживался во всех точках на равном (довольно большом) расстоянии от поверхности. И на этом втором слое поверхности планеты, более крупном, чем её изначальная поверхность, обитатели Гигантиона и продолжили строить. Когда же этот слой оказался застроен, гигантионцы создали ещё один слой и так далее, на протяжении тысячелетий. Постепенно вся планета благодаря своим добавочным слоям оказалась значительно увеличенной в размерах. Именно это и отличает современных гигантионцев — они значительно крупнее и выше, чем трансформеры с любой другой планеты. Они непревзойдённые строители и не хотят заниматься в жизни чем-либо другим. Лидером планеты является Метроплекс. Интересно, что Гигантион также является родиной мини-конов — миниатюрных трансформеров. Они ассистируют строителям-великанам в мелких деталях, для которых их руки слишком велики.

Киберключ Планеты Великанов имеет гравировку шестерёнки — своеобразный символ строительства. Он был последним из найденных Киберключей Планет.

 Планета Икс ()

Об этой планете известно мало. Раньше её населяли трансформеры, являвшиеся копиями Сайдуэйза и Саундвейва — последних выживших трансформеров этого мира. Согласно рассказу Саундвейва, Планета Икс была известна повсюду из-за своих высоких технологий, стоит только назвать какую-нибудь технологию и окажется, что обитатели планеты уже придумали её: воплотили и усовершенствовали. С такими возможностями, Планета Икс лидировала во Вселенной, уничтожая всех, кто ей противостоял. Но вот незадача — планета умирала и тогда её жители решили найти другое место для жизни. Их целью стал Гигантион, но всё оказалось не так просто — великаны знали, что жители Планеты Икс идут и использовали Киберключ Планеты, чтобы многократно увеличить себя и свою планету. Обладая новыми размерами и силами трансформеры Гигантиона успешно сражались с трансформерами Планеты Икс. Обитателям Планеты Икс пришлось усовершенствовать свои технологии и строить всё более опасное оружие, в конце-концов они создали огромный бластер такой силы, что сами не смогли его контролировать. Они взорвали сами себя и в итоге, Планета Икс была уничтожена.

Киберключи Планет 
Киберключи — старейшие артефакты, сделанные из искры Праймуса и обладающие жизненной силой Кибертрона. Каждый ключ содержал в себе достаточно энергии, чтобы превратить любую планету в зеркальное отражение Кибертрона. Во вселенной трансформеров помощь по нахождения Киберключей автоботам даёт Вектор Прайм. При необходимости или во время битвы, трансформеры призывают их силы, чтобы усилиться. Всего Киберключей — четыре. Киберключи спрятаны на разных планетах (эти планеты — Велоцитрон, Земля, Аниматрос и Гигантион).

Персонажи

Список серий 
 Fallen (Упавшие)
 Haven (Убежище)
 Hidden (Маскировка)
 Landmine (Фугас)
 Space (Космос)
 Rush (Спешка)
 Speed (Скорость)
 Collapse (Катастрофа)
 Time (Время)
 Search (Поиск)
 Deep (Бездна)
 Ship (Корабль)
 Hero (Герой)
 Race (Гонка)
 Detour (Окольный путь)
 Savage (Дикарь)
 Sand (Песок)
 Champions (Чемпионы)
 Ice (Лёд)
 Honor (Честь)
 Primal (Лидер)
 Trust (Доверие)
 Trap (Ловушка)
 Invasion (Нашествие)
 Retreat (Отступление)
 Revelation (Открытие)
 Critical (Кризис)
 Assault (Штурм)
 Starscream (Скандалист)
 United (Соединённые)
 Cybertron (Кибертрон)
 Balance (Равновесие)
 Darkness (Тьма)
 Memory (Память)
 Escape (Побег)
 Family (Семья)
 Titans (Титаны)
 Warp (Переход)
 Giant (Гиганты)
 Fury (Ярость)
 City (Город)
 Ambush (Засада)
 Challenge (Вызов)
 Scourge (Кнут)
 Optimus (Оптимус)
 Showdown (Решающий бой)
 Guardian (Страж)
 Homecoming (Возвращение)
 End (Финал)
 Unfinished (Незаконченное)
 Beginning (Начало)
 Inferno (Ад) — по сути, более подробное изложение части событий 1-й серии

Литература 
 

Мультсериалы о трансформерах
Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы США
Мультсериалы Японии